Chatky – wieś na Ukrainie, w obwodzie chersońskim, w rejonie skadowskim
 Chatky – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie drohobyckim
 Chatky – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie mościskim, w hromadzie Mościska
 Chatky – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie mościskim, w hromadzie Szeginie
 Chatky – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim
 Chatky – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie tarnopolskim
 Chatky – osiedle na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie żmeryńskim

Zobacz też 
 Czerwoni Chatky
 Chatki